Мъжкият националният отбор по хандбал представя България на международни състезания по хандбал.

Отборът 2 пъти взима участие на световни първенства по хандбал – през 1974 и 1978 година, като записва съответно 11-о и 14-о място.

През януари 2021 г. варненецът Чавдар Чернев (38 г.) е новият треньор на националния отбор на България по хандбал. Той води и отбора на „ХК Шумен“.

Световни първенства 

България
Хандбал